Southside Stalkers är en svensk indiepopgrupp från Stockholm. De består av Indy Neidell och Sparrow. Deras skivor ges ut av skivbolaget Truckland Music. De släppte 2007 debutalbumet Sound of Speed. De spelar för tillfället in det andra albumet.

Svenska indiepopgrupper